Vierge (frz. vierge ‚Jungfrau‘) bezeichnet:

 Île Vierge, Insel im Gemeindegebiet von Plouguerneau, Département Finistère, Frankreich
 La Vierge, Berg im Mont-Blanc-Massiv, französische Alpen

Vierge ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Urrabieta Vierge (1851–1904), spanischer Maler und Zeichner
 Xavi Vierge (* 1997), spanischer Motorradrennfahrer